Zweimikrofontechnik bezeichnet:
 in der Akustik ein Verfahren zur Messung der Schallintensität
 in der Tontechnik ein Aufnahmeverfahren, siehe Intensitätsstereofonie